Commodore 64 – home computer della Commodore International
 C/64 – cannone dell'esercito prussiano

Codici 
 C64 – codice ECO della Variante Cordel, apertura degli scacchi
 C64 – codice ICD-10 del carcinoma a cellule renali, un cancro al rene